Matošić ist der Familienname folgender Personen:

 Frane Matošić (1918–2007), jugoslawischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jozo Matošić (1913–1999), kroatischer und jugoslawischer Fußballspieler